Hoogstraalia är ett släkte av loppor. Hoogstraalia ingår i familjen Pygiopsyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Loppor
Hoogstraalia